Бельгард:

Прізвище 

Відомі носії:
 Бельгард Валеріан Олександрович (1810–1897) — генерал, учасник Кавказьких походів.
 Бельгард Володимир Карлович (1863–1914) — російський генерал, герой Першої світової війни. Син К. А. Бельгарда.
 Бельгард Карл Олександрович (1807–1868) — генерал, учасник Кавказьких походів та Кримської війни.
 Бельгард Олександр Карлович (1855-1921) — російський державний діяч, дійсний статський радник. 
 Бельгард Олександр Люціанович (1902 — 1992) — радянський учений, фахівець з екології, геоботаніки.
 Бельгард Олексій Валеріанович (1861–1942) — державний діяч, Естляндський губернатор, сенатор. Син В. А. Бельгарда.

Топоніми 

 Бельгард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Бельгард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Бельгард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Бельгард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Бельгард — комуна в провінції Саскачеван

Французькі прізвища
Німецькі прізвища